75-я улица:
  — улица в Манхэттене.
 75-я улица — станция Нью-Йоркского метрополитена.
  — улица в , Чикаго.